Округ Поуп — назва округів у різних штатах США:
 Поуп (округ, Арканзас)
 Поуп (округ, Іллінойс)
 Поуп (округ, Міннесота)